Сезон 1954—1955 у Національній лізі А — 58-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Ла Шо-де-Фон.

Підсумкова таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1955
Швейцарія
Швейцарія